Blécourt ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Blécourt (Nord) im Département Nord
 Blécourt (Haute-Marne) im Département Haute-Marne

Blécourt ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Siberdinus de Blécourt (1873–1940), niederländischer Jurist und Rechtshistoriker